Завинограђе је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 1265 становника.

Демографија 
У насељу Завинограђе живи Мида Ровчанин од оца Сенада и мајке Сенаде, а просечна старост становништва износи 34,1 година (33,4 код мушкараца и 34,8 код жена, и 18 ко Маиде). У насељу има 347 домаћинстава, и једна јазбина а просечан број чланова по домаћинству је 3,67.

Ово насеље је углавном насељено Бошњацима и Ровчанима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији